Die Fußball-Bayernliga 1987/88 war die 10. Spielzeit der vom Bayerischen Fußball-Verband durchgeführten Bayernliga als Amateur-Oberliga. Der Meister der Bayernliga spielte analog zu den Vorjahren in der Aufstiegsrunde gegen die Meister der übrigen Oberligen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, während der Zweitplatzierte zur Teilnahme an der Amateurmeisterschaft berechtigt war. Aus der Bayernliga qualifizierte sich schließlich die SpVgg Unterhaching für die Aufstiegsrunde 1988, in welcher man allerdings hinter dem FSV Mainz 05 und Viktoria Aschaffenburg nur den dritten Platz belegte und so den Aufstieg verpasste. 

Während die Meisterschaft am Ende mit 5 Punkten Vorsprung recht deutlich an Unterhaching ging, blieb es im Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag spannend. 
Durch Siege von Kronach und Amberg fiel der SV Heidingsfeld noch auf einen Abstiegsplatz zurück und musste ebenso wie der SSV Jahn Regensburg, die SpVgg Plattling und der SC Fürstenfeldbruck absteigen. Letzterer war über die ganze Saison hinweg gesehen chancenlos und konnte nur 3 Spiele gewinnen.

Ersetzt wurden sie in der folgenden Saison durch die Mannschaften des SV Türk Gücü München, der SpVgg Weiden, des TSV Schwaben Augsburg und des FC Bayern Hof, die in die Bayernliga aufstiegen. Aus der 2. Bundesliga stieg kein Verein in die Bayernliga ab, wodurch die Anzahl der Mannschaften in der Folgesaison bei 17 blieb.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Bayernliga 87/88 bei FuPa

1987
Fußballsaison 1987/88